Хуан Дијаз има више значења:

 Хуан Дијаз (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хуан Дијаз (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику